Apatija je lahko:
 Apatija, psihološko stanje
 Apatija, Ludbreg (Hrvaška)